Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Joakim Nyström e Mats Wilander che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Sandy Mayer 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (finale)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (secondo turno)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (quarti di finale)
 Gary Donnelly /  Butch Walts (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1985